Че́рнцкое се́льское поселе́ние — упразднённое муниципальное образование в Лежневском районе Ивановской области Российской Федерации.

Административный центр — село Чернцы.

Географические данные 
 Общая площадь: 70,47 км²
 Расположение: северная часть Лежневского района
 Граничит:
 на востоке — с Ивановским районом Ивановской области
 на западе — с Тейковским районом Ивановской области
 на юге — с Сабиновским сельским поселением
 на севере — с Шилыковским сельским поселением

История 
Образовано в соответствии с Законом Ивановской области от 25 февраля 2005 года № 44-ОЗ «О городском и сельских поселениях в Лежневском муниципальном районе».

23 октября 2014 года администрацией Чернцкого сельского поселения выдвинута инициатива об объединении муниципальных образований Чернцкого сельского поселения Лежневского муниципального района и Шилыковского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области.

Законом Ивановской области от 6 мая 2015 года № 36-ОЗ, Шилыковское и Чернцкое сельские поселения преобразованы, путём объединения, в Шилыковское сельское поселение с административным центром в селе Шилыково.

Население

Состав сельского поселения

Местное самоуправление 
Администрация сельского поселения находится по адресу: 155116 Ивановская область, Лежневский район, с. Чернцы, ул. Центральная, д. 24.
Глава сельского поселения — Г. В. Бабаева .

Примечания

Ссылки 
 Сведения на сайте Администрации Чернцкого сельского поселения

Упразднённые муниципальные образования Лежневского района
Упразднённые сельские поселения Ивановской области
Сельские поселения, упразднённые в 2015 году